L'ombra del dubbio (Shadow of Doubt) film di George B. Seitz (1935)
L'ombra del dubbio (Shadow of a Doubt) film di Alfred Hitchcock (1943)
L'ombra del dubbio (L'ombre du doute) film di Aline Issermann (1993)
L'ombra del dubbio (Shadow of Doubt) film di Randal Kleiser (1998)